Шеваньї-сюр-Гюї, Шеваньї́-сюр-Гюї́, Шеваньї-сюр-Ґюї (фр. Chevagny-sur-Guye) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара. 
 Шеваньї-ле-Шеврієр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара.